Shani steht für:

 Shani, eine indische Gottheit 
 Shani (Vorname), ein Vorname

Shani ist der Familienname folgender Personen:

 Lahav Shani (* 1989), israelischer Dirigent
 Yaron Shani (* 1973), israelischer Filmemacher